

Lokalizacje

Austria 
 Haiming – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Imst

Niemcy 
 Haiming – dzielnica gminy Obing w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein
 Haiming – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting

Zobacz też 
 Heiming